Хмельниччина
Коліївщина
Українсько-польська війна 1918—1919
Волинська трагедія